Daniel Hammerer, orfèvre strasbourgeois du 
Hubert Hammerer (1925-2017), tireur sportif autrichien
Resi Hammerer (1925-2010), skieuse alpine autrichienne
Véronique Hammerer (1968-), personnalité politique française